Příjmení Jelen nosí více osobností:

 Alois Jelen (1801–1857) – český hudebník
 Ben Jelen (* 1979) – britský zpěvák a herec
 Daisy Jelenová – písňová textařka
 Hans Jelen (1892–1977) – německý právník a hudební skladatel
 Josef Jelen (1921–2006) – český římskokatolický duchovní a spisovatel
 Oskár Jeleň (1904–1986) – československý politik slovenského původu
 Jakub Jelen - český geograf a pedagog

Externí odkazy